Náměstí 1. máje se jmenuje nebo jmenovala řada náměstí. Název se obvykle odkazuje k datu, kdy je slaven mezinárodní Svátek práce.
 Náměstí 1. máje (Bruntál) 
 Náměstí 1. máje (Černošín)
 Náměstí 1. máje (Červené Pečky)
 Náměstí 1. máje (České Budějovice) – nyní Senovážné náměstí
 Náměstí 1. máje (Chomutov)
 Náměstí 1. máje (Chrastava)
 Náměstí 1. máje (Jince)
 Náměstí 1. máje (Mimoň)
 Náměstí 1. máje (Ráječko)
 Náměstí 1. máje (Rynholec)
 Náměstí 1. máje (Uherský Brod)